Торрико:

 Торрико — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Торрико, Себастьян (род. 1980) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Сан-Лоренсо».
 Торрико, Уаскар (род. 1930) — боливийский юрист, социолог, педагог и писатель, министр иностранных дел Боливии.
 Торрико Гонсалес, Хуан Крисостомо (1808—1875) — перуанский военный и политический деятель.